«Генрих V» () — британский телевизионный фильм 2012 года, базирующийся на одноимённой пьесе Уильяма Шекспира. Заключительная часть первого сезона телесериала «Пустая корона».

Сюжет 
Амбициозный Генрих V отправляется в поход на Францию, где победно шагает по заморской территории. Дав решающее сражение при Азенкуре король Англии провозглашает своё право на государство и на дочь французского правителя Екатерину. Впрочем Генрих управляет страной недолго: после кончины монарха английский престол «занимает» его девятимесячный сын Генрих VI.

Актёрский состав

Примечания

Ссылки 
 
Рецензии
 
 
 
 

Пустая корона
Телефильмы 2012 года
Телефильмы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации пьесы «Генрих V»